Solas (film) – film del 1999 diretto da Benito Zambrano
 Solas (The Answer) – album musicale dei The Answer
 Humberto Solás –  regista e sceneggiatore cubano
 Solas – gruppo musicale statunitense
 SOLAS – acronimo per Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare